Траки — значения:

 Траки (умер примерно в 1860 г.) — известный индеец из племени паютов. По его имени названы:
 Траки — река;
 Траки — город в о́круге Невада (не путать со штатом Невада), штат Калифорния.
 Траки — станция, Красноармейский район, Чувашия, Россия

См. также 
 Трак (значения)